Tempel van Amon (Karnak)
Tempel van Amon (Medinet Haboe)
Tempel van Amon (Tanis)